Het seizoen 2007/08 van de Zaterdag Hoofdklasse C ging van start op 1 september 2007. De laatste speelronde was op 10 mei 2008. De Zaterdag Hoofdklasse C is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs.
PKC '83 en VV Staphorst waren gepromoveerd naar de Hoofdklasse en VVOG werd overgeplaatst vanuit de Zaterdag Hoofdklasse B. Hiermee waren zij de nieuwkomers dit seizoen. VV Berkum, SV Urk en Harkemase Boys waren vorig seizoen gedegradeerd.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel

Uitleg kleuren

Nacompetitie
HHC Hardenberg werd kampioen en mocht daarom met de andere Hoofdklassekampioenen strijden om het Landelijk amateurkampioenschap.
VVOG eindigde als twaalfde en moest daarom promotie/degradatiewedstrijden spelen. De tegenstander op 17 mei 2008 was SV ARC, dat eerder Odin '59 en SC Voorland had uitgeschakeld. ARC won de wedstrijd uiteindelijk met 3-1. Zij spelen daarom in de Zaterdag Hoofdklasse A 2008/09 en VVOG is gedegradeerd naar de Eerste klasse.

Wedstrijdtabel
Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom vermeld.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag C